Donat est un nom propre, ou plus rarement un nom commun, qui peut désigner :

Prénom 
Donat est un prénom masculin, qui a pour autres formes masculines Donatello et Donato, et féminines Donata, Donate, Donatella et Donatelle.
Les Donat et variantes ou dérivés sont fêtés le 19 août.

Saints chrétiens 
Voir

Patronyme 
 Donat († 355), évêque de Cases-Noires en Numidie, élu comme évêque schismatique de Carthage en 316, puis comme contre-évêque de Caecilianus ; ses partisans prirent le nom de Donatistes.
Donat, grammairien romain né vers 320 et mort vers 380, auteur notamment d’un traité de grammaire (Ars grammatica) qui eut dans l'enseignement, pendant tout le Moyen Âge occidental et au-delà, un rôle considérable.

 Brice Donat (né en 1975), joueur français de volley-ball
 Jean-Marie Donat (1962-), artiste-iconographe français, collectionneur de photographie et éditeur de livres de photographie
 Luc Donat (1925-1989), musicien français
 Marian Donat (né en 1960), judoka polonais puis homme d'affaires
 Peter Donat (1928-2018), acteur canadien
 Robert Donat (1905–1958), acteur britannique
 Zdzisława Donat (née en 1936), chanteuse polonaise d'opéra

Toponyme

 Donat est une commune suisse du canton des Grisons.
 Sveti Donat est une localité de Croatie.

Nom commun
 Donat est un terme d'imprimerie, lié à la xylographie.
 Le donat est au Moyen Âge un incunable xylographique, généralement un livre de grammaire bon marché pour les étudiants, du nom du grammairien latin Aelius Donatus.
 Donat, appartenant à la communauté administrant les prieurés-hôpitaux des chemins de Saint-Jacques, ou membre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem et des ordres appliquant les mêmes règles.

Notes et références

Voir aussi 
 Donate de Rome
 
 
 
 Doladille

Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme polonais